Детлев Вулф Бронк (; 1897—1975) — американский физиолог.

Член (1939) и президент (1950—1962) Национальной академии наук США, иностранный член Лондонского королевского общества (1948), Академии наук СССР (1958), корреспондент Парижской академии наук (1953).

Биография 
Профессиональное образование получил в Суортмор-колледже и Чикагском университете. Работал в Пенсильванском университете (с 1929 года — профессор). В 1929—1949 годах — директор исследований фонда Донсона Пенсильванского университета, в 1949—1953 годах — ректор университета Дж. Хопкинса в Балтиморе, с 1953 года — ректор Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке.

Основные научные работы по электрофизиологии нервной системы и изучению механизмов синаптической передачи. Руководил разработкой ряда биофизических методов для одновременного исследования тканевого обмена и электрической активности коры головного мозга, симпатических ганглиев и других отделов центральной нервной системы.

Почетный президент Рокфеллеровского университета (с 1968 года).

Память 
В 1979 г. Международный астрономический союз присвоил имя Детлева Бронка кратеру на обратной стороне Луны.

Примечания

Литература 
 
 

Биофизики США
Выпускники Суортмор-колледжа
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Колледжа литературы, науки и искусств Мичиганского университета
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Президенты Национальной академии наук США
Президенты Рокфеллеровского университета
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Почётные доктора Чикагского университета